Gualchos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gualchos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Gualchos (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar